ОГТ — аббревиатура, может означать:

 Общая глубинная точка (в сейсморазведке)
 Объединённое гражданское телевидение «ОГТ.tv»
 Организация государственного планирования
Общественный городской транспорт
 Основание гравитационного типа, или морская стационарная платформа гравитационного типа, или гравитационная морская платформа — платформа для добычи нефти или газа, удерживаемая на дне за счёт собственного веса и связей нижней части платформы с грунтом.
 Отдел главного технолога
 Орден Гермеса Трисмегиста.
 Модель транспортного самолёта ВМ-Т.